Parlamentsvalget i Israel 2009 blev afholdt den 10. februar 2009.

Results 

Knessets officielle resultater fra valget:

Alle repræsenterende partier er medtaget i listen

Referencer 

Israel
Politiske valg i Israel